Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2016 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 28 marca do 3 kwietnia 2016 w hali TD Garden w Bostonie. 

Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. Ich wyniki miały wpływ na liczbę zawodników, jaką dany kraj mógł wystawić na kolejnych mistrzostwach świata.

Mistrzem świata w konkurencji solistów został Hiszpan Javier Fernández. W konkurencji solistek triumfowała Rosjanka Jewgienija Miedwiediewa. W parach sportowych złoty medal zdobyli Kanadyjczycy Meagan Duhamel i Eric Radford, zaś w parach tanecznych Francuzi Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron.

Kwalifikacje 
W mistrzostwach świata mogli brać udział zawodnicy z państw należących do Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, którzy ukończyli 15 lat przed 1 lipca 2015. Na podstawie wyników Mistrzostw Świata 2015, każdy kraj mógł wystawić od jednego do trzech zawodników w każdej konkurencji.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

 

Wzorem tańca krótkiego był Ravensburger Waltz.

Przypisy

Bibliografia 
 

2016
2016 w łyżwiarstwie figurowym
2016 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Bostonie